Mala Plana est un toponyme qui peut désigner :

 Mala Plana, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gospić, Comitat de Lika-Senj;
 Mala Plana, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
 Mala Plana, un village de Serbie situé dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje.